Male puede hacer referencia a:
 MALE, siglas de Magnitud Límite Estelar que da una estimación de la calidad del cielo que estamos observando.
MALE, siglas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra de España.
 Malé, capital de la República de Maldivas.